Wahlkreis 80 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 80
 Landtagswahlkreis 80